Sejlsport under Sommer-OL 2004 fandt sted på Agios Kosmas Olympic Sailing Centre med elleve konkurrencer.

Konkurrencer
Konkurrencerne var delt i fire klasser for mænd, fire for kvinder og tre mixed klasser, som var åbne for både mænd og kvinder. Siden forrige OL var den åbne kølbåd i soling-klassen blevet fjernet, mens kvindernes kølbådskonkurrence i Yngling-klassen var blevet tilføjet. Konkurrencen i Starbåd var blevet ændret fra mixed til udelukkende mænd som deltagere.

Medaljeoversigt

Referencer
Sommer-OL 2004 Olympics official report Volume 2.

Sommer-OL 2004
2004